Воскресеновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Воскресеновское сельское поселение — входит в Шелковской район Чечни
 Воскресеновское сельское поселение — входит в Михайловский район Амурской области
 Воскресеновское сельское поселение — входит в Пензенский район Пензенской области